Кур може да се односи на:

 Хур, град на истоку Швајцарске
 Кур (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Кур (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Кур (Лот и Гарона), насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона
 Кур (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Кур“